Clarín – quotidiano argentino
Clarin – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
Clarin – municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Occidental
Clarín – pseudonimo dell'autore spagnolo Leopoldo Alas.